Can Mascaró és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès.

Actualment està reconvertida com a restaurant, i al costat s'hi ubica el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.

Referències 

Masies de Solsona